Алекса́ндр Козло́вский:
 Козловский, Александр Александрович (род. 1944) — депутат Госдумы V созыва.
 Козловский, Александр Дмитриевич (1892—1940) — актёр, режиссёр Театра имени Е. Б. Вахтангова.
 Козловский, Александр Дмитриевич (1791 — 1846/1852) — князь, костромской краевед.
 Козловский, Александр Иванович (1821—1885) — инженер-генерал-лейтенант.
  Примечания